

Patronyme 

 Benjamin Herzl (1994-), violoniste autrichien.
 Theodor Herzl (1860-1904), journaliste et écrivain austro-hongrois, fondateur du mouvement sioniste.

Toponyme 

 Le mont Herzl, colline située à l’ouest de la ville de Jérusalem (Israël).
 La mont Herzl Plaza, place cérémonielle sur le mont Hertzl.
 Le musée Herzl, musée à Jérusalem traitant des activités de Theodore Herzl.
 La forêt Herzl, ou forêt Houlda, forêt située à l'est du kibboutz Houlda (Israël).